

Organisatie
 Bank (financiële instelling), een instelling waar geld en andere waarden worden beheerd voor klanten

In samenstellingen:
 Bloedbank, een bewaarplaats voor bloed dat gebruikt wordt voor bloedtransfusies
 Zaadbank (ecologie), in het milieu aanwezige zaden van planten die wachten op voor hen gunstige omstandigheden
 Spermabank, een bewaarplaats voor sperma die kan gebruikt worden voor kunstmatige bevruchting
 Rechtbank, een instelling waar rechtgesproken wordt
 Schepenbank, een bestuursvorm in de Zuidelijke Nederlanden
 databank; zie Database

Meubel
 Zitbank, een meubelstuk waar men met twee of meer personen op kan zitten
 Bankstel, een combinatie van een zitbank en (meestal) twee stoelen
 Schoolbank, een meubelstuk gebruikt op scholen

Aardrijkskundig
 Bánk, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Nógrád
 Zandbank, afgeplatte verhoging van de bodem van bijvoorbeeld een zee
 Lodewijkbank, voorheen Bank Zonder Naam, een zandbank in de Noordzee voor de Vlaams-Nederlandse kust
 in de geologie een andere naam voor een gesteentelaag; zie Laag (stratigrafie)
 mistbank, een bewolkingsvorm; zie Mist

Varia
 de NAVO-codenaam voor de North American B-25 Mitchell
 Bank (skateboarden), een schuin oppervlak waar skateboarders vaak gebruik van maken
 Drukbank (sport), een fitnesstoestel voor krachttraining
 Bank en Monument (metrostations), stations van de Londense metro